

Persone 
Aldo Buzzi (1910-2009) – scrittore e architetto italiano
Alessandra Buzzi (...) – annunciatrice televisiva e conduttrice televisiva italiana
Antonio Buzzi (1808-1891) - compositore italiano
Antonio Buzzi (1881-1951) – imprenditore italiano
Arturo Buzzi-Peccia (1854-1946) – compositore italiano
Carlo Buzzi (1585-1658) – architetto italiano
Carlo Buzzi (1922-2004) – politico italiano
Elia Vincenzo Buzzi (1708-1780) – scultore italiano
Emanuele Buzzi (1994) – sciatore alpino italiano
Fabio Buzzi (1943-2019) – imprenditore, ingegnere e pilota motonautico italiano
Giacomo Buzzi Leone (1787-1858) – architetto italiano
Giancarlo Buzzi (1929-2015) – scrittore, traduttore, dirigente d'azienda, pubblicitario e imprenditore italiano
Giuseppe Buzzi Leone (1812-1843) – scultore italiano, figlio dell'architetto Giacomo
Giacomo Buzzi Reschini (1881-1962) – scultore italiano
Ippolito Buzzi o Buzio (1562-1634) – scultore italiano
Lelio Buzzi, o Busso oppure Bussi (1551/1553-1605) – architetto italiano
Lorenzo Buzzi (1994) – schermidore italiano
Luca Buzzi (1982) – astronomo amatoriale e divulgatore scientifico italiano
Luigi Buzzi (1907-1992) – imprenditore italiano
Luigi Buzzi Leone (1823-1909) – scultore italiano
Mario Voller-Buzzi (1886-1966) – attore, regista e giornalista italiano
Paolo Buzzi (1874-1956) – poeta e scrittore italiano
Pietro Buzzi (1879-1940) – imprenditore italiano
Raffaele Buzzi (1995) – combinatista nordico italiano
Ruth Buzzi, nome completo Ruth Ann Buzzi (1936) – comica, attrice e cantante statunitense
Salvatore Buzzi (1955–) – criminale italiano
Silvio Buzzi (1930-2009) – oncologo, neurologo e scienziato italiano
Tomaso Buzzi (1900-1981) – architetto, progettista e arredatore italiano
Vittore Buzzi (1894-1985) – imprenditore, filantropo e studioso di toponomastica italiano
Yuri Buzzi (1978) – attore italiano

Altro 
6517 Buzzi – asteroide della fascia principale
Buzzi Unicem – azienda italiana specializzata nella produzione di cemento
Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi – ospedale pediatrico di Milano
Rifugio Bietti-Buzzi – rifugio nelle Prealpi Lombarde, comune di Mandello del Lario, provincia di Lecco
Rifugio Morelli Buzzi – rifugio alpino nelle Alpi Marittime, comune di Valdieri, provincia di Cuneo